Gowjeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gowjeh (ort i Iran), Khorasan, 
 Gūgjeh (ort i Iran), Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar